Алфред Томас Хаймор (Alfred Thomas Highmore), по-известен като Фреди Хаймор (Freddie Highmore), е английски актьор.

Биография

Филмография

Филми

Телевизия

Видео игри

Музикални клипове 
 The Libertines – "You're My Waterloo"

Външни препратки 
 

Английски актьори и актриси
Деца актьори
Носители на награда „Сатурн“